(GIOP) est un protocole abstrait utilisé pour la communication entre  les Object Request Brokers (ORB) de CORBA.

Il spécifie une syntaxe de transfert standard pour le format des messages échangés dans l'interopération utilisant ORB à travers n'importe quelle connexion orientée transfert. GIOP est conçu pour être simple et facile à implémenter, et offre une scalabilité du système ainsi que de bonnes performances.

Le protocole Internet Inter-ORB est une implémentation du GIOP pour la communication entre ORB sur Internet (via TCP/IP).

Notes et références 

Protocole réseau